Malcom hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Malcom (Iowa), ciudad de Estados Unidos.

Personas 
 Malcom Moyano, exfutbolista chileno.
 Malcom, futbolista brasilero, subcampeón de la Copa Mundial Sub-20 de 2015.